Het seizoen 1967/68 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 2 september 1967 en eindigde op 28 april 1968. KFC Turnhout won in Derde Klasse A, Cercle Brugge KSV won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 UR Namur (rechtstreeks)
 K. Willebroekse SV (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 Puurs Excelsior FC (kampioen 4A)
 KSV Oudenaarde (kampioen 4B)
 K. Olympia SC Wijgmaal (kampioen 4C)
 RA Marchiennoise des Sports (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Turnhout (kampioen 3A)
 Cercle Brugge KSV (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 Sporting Houthalen (rechtstreeks uit 3A)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 3A)
 RAA Louviéroise (rechtstreeks uit 3B)
 KSV Oudenaarde (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
Omwille van een gerechtelijke procedure* die lopende was tussen Cercle Brugge KSV en KSC Eendracht Aalst werd de kampioen in Derde Klasse B pas twee maanden na afloop van de competitie officieel bevestigd. Hierdoor werd de titelwedstrijd niet gespeeld.

*Op de laatste speeldag van de competitie speelden Cercle Brugge en Eendracht Aalst tegen elkaar. Op dat moment hadden ze evenveel punten. Eendracht Aalst won die wedstrijd met 0-1 en werd zo kampioen. Cercle Brugge merkte echter op dat Eendracht Aalst een fout had gemaakt op het wedstrijdblad (volgens het wedstrijdblad stond Aalst-speler Roland Suys in de basis, terwijl deze in werkelijkheid op de bank zat). Hierop diende Cercle Brugge een klacht in bij de voetbalbond. De zaak werd zowel in eerste aanleg als in beroep behandeld. Tot tweemaal toe kreeg Cercle Brugge ongelijk. Hierop startte Cercle Brugge een beroepsprocedure op voor de burgerlijke rechtbank. Hier kreeg Cercle op 21 juni 1968 wel gelijk. Als gevolg van dit vonnis werd de uitslag van de wedstrijd omgezet in een 5-0 forfaitzege voor Cercle Brugge, waardoor die laatste alsnog kampioen werd in Derde Klasse B.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3